Districte de Nagaon o Districte de Nowgong a Assam
 Districte de Naogaon a Bangladesh